Nicrophorus investigator (могильник-дослідник) — вид жуків родини Мертвоїди (Silphidae). Ці жуки зустрічаються в більшій частині Європи, Сибіру і Північній Америці. Тіло завдовжки 15-25 мм. Надкрила чорно-помаранчевого  забарвлення. На жуках можна знайти кліщів Pergamasus crassipes, що є коменсалами, а не паразитами жуків.

Синоніми 
 N. aleuticus, Gistel, 1848
 N. baeckmanni, Kieseritzky, 1930
 N. confossor, Le Conte, 1854
 N. fossor submaculatus, Portevin, 1926
 N. funerator, Fauvel, 1890
 N. funeror, Heyden, Reitter, & Weise, 1891
 N. infodiens, Mannerheim, 1853
 N. interruptus submaculatus, Reitter, 1895
 N. investigator funerator, Shchegoleva-Barovskaya, 1933
 N. i. funeror, Portevin, 1926
 N. i. grahami, Swan & Papp, 1872
 N. i. insularis, Nikolajev & Kozminykh, 2002
 N. i. intermedia, Roubal, 1930
 N. i. intermedius, Reitter, 1895
 N. i. investigator, Hatch & Rueter, 1934
 N. i. i. funerator, Arnett, 1944
 N. i. i. funeror, Arnett, 1944
 N. i. i. intermedius, Arnett, 1944
 N. i. i. maritimus, Kôno, 1929
 N. i. i. variolosus, Arnett, 1944
 N. i. latifasciatus, Nakane & Baba, 1979
 N. i. maritimus, Hatch, 1927
 N. i. m. grahami, Hatch, 1927
 N. i. m. particeps, Arnett, 1944
 N. i. microcephalus, Stein & Weise, 1877
 N. i. particeps, Hatch, 1927
 N. i. pollinctor, Portevin, 1924
 N. i. sibiricus, Shchegoleva-Barovskaya, 1933
 N. i. variolosus, Portevin, 1924
 N. labiatus, Motschulsky, 1860
 N. latifasciatus, Lewis, 1887
 N. lunatus particeps, Marseul, 1884
 N. maritimus*, Guérin-Méneville, 1835
 N. m. infodiens*, Heyne & Taschenberg, 1908
 N. maritimus*, Mannerheim, 1843
 N. maritimus*, Gistel, 1847
 N. m. confossor, Gemminger & Harold, 1868
 N. m. infodiens*, Gemminger & Harold, 1868
 N. m. pollinctor, Gemminger & Harold, 1868
 N. melscheimeri, Kirby, 1837
 N. microcephalus, Thomson, 1862
 N. particeps, Fischer von Waldheim, 1844
 N. pollinctor, Mannerheim, 1853
 N. praedator, Heyden, 1893
 N. praedator insularis, Lafer, 1989
 N. pustulatus investigator, Jaques, 1915
 N. p. melsheimeri, Austin, 1880
 N. ruspator, Erichson, 1837
 N. r. microcephalus, Stein, 1868
 N. sepultor sibiricus, Heyden, Reitter, & Weise, 1883
 N. sibiricus, Motschulsky, 1860
 N. (Necropter) investigator, Semenov-Tian-Shanskij, 1933
 Silpha confossor, Crotch, 1873
 S. funeror, Reitter, 1884
 S. investigator, Reitter, 1884
 S. melsheimeri, Crotch, 1873
 S. praedator, Reitter, 1887
<small>

Посилання 
 https://web.archive.org/web/20060910193721/http://collections2.eeb.uconn.edu/nicroweb/PDFs/Sikes_et_al_2002.pdf

Мертвоїди
Комахи Європи
 Комахи Північної Америки
Тварини, описані 1824